Aroffe est une commune française, située dans le département des Vosges ;
 l'Aroffe (ou Goulot de Meuse) est une rivière du nord-est de la France, affluent de la Meuse.